Навахас (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 7,90 км². Население — 813 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 4 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Página del ayuntamiento de Navajas 
 Web de turismo de Navajas realizada por la Agencia Valenciana de Turisme

Муниципалитеты Кастельона